Il singolare del torneo di tennis Challenger of Dallas 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robert Kendrick che ha battuto in finale Benedikt Dorsch 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Guillermo García López (primo turno)
 Simon Greul (quarti di finale)
 Kristian Pless (primo turno)
 Robert Kendrick (Campione)

 Amer Delić (secondo turno)
 Ilija Bozoljac (primo turno)
 Kevin Kim (primo turno)
 Zack Fleishman (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2007